Вондожь (Вондоша, Вондаш, Вондаж) — река в Вологодской области России.

Протекает по территории Усть-Кубинского и Харовского районов. Вытекает из Вондожского озера на высоте 186 м над уровнем моря. Севернее деревни Козлиха впадает в реку Сить в 23 км от её устья по правому берегу. Длина реки составляет 59 км, площадь водосборного бассейна — 574 км².

Вдоль течения реки расположены населённые пункты Шапшинского сельского поселения, в том числе административный центр поселения — село Шапша.

Притоки (км от устья) 
 13 км: река Шапша (лв)
 16 км: река Кумжа (лв)
 Черна (лв)
 Лебежка (пр)
 Васькова (пр)
 33 км: река Коенга (лв)
 Масленка (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — озеро Кубенское и реки Сухона от истока до Кубенского гидроузла, речной подбассейн реки — Сухона. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020100112103000005993.

Примечания 

Бассейн Сити (приток Кубены)
Реки Усть-Кубинского района
Реки Харовского района